WSA steht als Abkürzung für:

 Europäischer Wirtschafts- und Sozialausschuss
 Wasserstraßen- und Schifffahrtsämter in Deutschland
 Werner Schlager Academy, Tischtennis-Trainingszentrum in Österreich
 Whole School Approach
 Wiener Schlussakte
 Windows-Subsystem für Android, eine Kompatibilitätsschicht zum Ausführen von Android-Anwendungen unter Windows 11
 Windows Socket API (Winsock), Microsoft-Windows-Implementierung der Berkeley Sockets
 Wissenschaft aktuell (wsa), deutsche Nachrichtenagentur
 Women’s Squash Association, Profiverband der weiblichen Squashspieler
 World Snooker Association
 World Soundtrack Award
 World Streetboard Association, Verband zur Förderung von Streetboarding
 WSA-Greenlife, österreichisches Radsportteam 

WSA